Plaiu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Plaiu (Provița de Sus), Dorf im Kreis Prahova
 Plaiu (Talea), Dorf im Kreis Prahova